argonauta (żeglarek) – rodzaj ośmiornic z rodziny Argonautidae
 Argonauta (Argonauci) – w mitologii greckiej każdy z pięćdziesięciu uczestników wyprawy do Kolchidy po złote runo

Zobacz też 
 USS „Argonaut” – nazwa okrętów US Navy